pawężnik – rodzaj porostów
 pawężnik – w średniowieczu żołnierz piechoty z pawężą